Municipio de Atlanta puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Atlanta (condado de Logan, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Atlanta (condado de Rice, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rice.
 Municipio de Atlanta (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.